Filippo I (m. 1473) –  arcivescovo ortodosso russo, metropolita di Mosca
Filippo I d'Angiò
Filippo I d'Assia
Filippo I di Borgogna
Filippo I di Castiglia
Filippo I Colonna
Filippo I Filadelfo
Filippo I di Francia
Filippo I di Macedonia
Filippo I di Namur
Filippo I di Borbone-Orléans
Filippo I di Savoia
Filippo I di Savoia-Acaia
Filippo I di Schaumburg-Lippe
Filippo I di Svezia
Filippo I delle Fiandre